Byram – Census-designated place della contea di Fairfield, Connecticut
 Byram – city della contea di Hinds, Mississippi
 Byram – township della contea di Sussex, New Jersey
 Byram Center – Census-designated place della contea di Sussex, New Jersey